Aceasta este o listă de lineae pe Europa. Majoritatea lineaeor europene sunt numite după personaje și locuri din legendele lui Cadmus și Europa ; altele sunt numite după rânduri importante de piatră megalitică construite de popoarele neolitice din Marea Britanie și Franța.

Vezi și Listă de cratere pe Europa și Listă de forme de relief pe Europa.

Legături externe 

 USGS: Nomenclatura Europa
Caracteristici de suprafață ale obiectelor cosmice
Pagini cu traduceri nerevizuite